Ligue A kan avse:
Ligue A (damer) - den nationella högstaserien i volleyboll för damer i Frankrike
Ligue A (herrar) - den nationella högstaserien i volleyboll för herrar i Frankrike